Con il nome di Recoaro si possono indicare tre località:
 Recoaro Terme – comune in provincia di Vicenza
 Recoaro Mille – frazione di Recoaro Terme in provincia di Vicenza
 Recoaro – località di Broni in provincia di Pavia